Фіуме ( - річка):
 Фіуме — одна з назв міста Рієка, Хорватія. 
 Орацио Фіуме (1908-1976) — італійський композитор. 
 Fiume (1931) — важкий крейсер Королівського Італійського флоту типу Зара.